Ізотопи скандію — різновиди хімічного елемента скандію, що відрізняються числом нейтронів у ядрі. Відомі ізотопи скандію з масовими числами від 39 до 61 (число протонів 21, нейтронів від 18 до 40) і 12 ядерних ізомерів.

Природний скандій є моноізотопним елементом з єдиним стабільним ізотопом 45Sc.

Найбільш довгоживучі штучні ізотопи 46Sc з періодом напіврозпаду 83,8 доби, 47Sc (3,35 доби) і 48Sc (43,7 години).

Скандій-44 

 Основна стаття: 

Період напіврозпаду 4 години. Є джерелом позитронів у медичній діагностиці методом позитрон-емісійної томографії.

Внаслідок малого періоду напіврозпаду для отримання скандію-44 на місці застосування існують ізотопні генератори, заправлені хімічною сполукою ізотопу титан-44. Утворюваний під час розпаду 44Ti скандій-44 періодично вимивається хімічним способом.

Таблиця ізотопів скандію

Примітки 

Списки ізотопів за елементом
Скандій